Уэ́мбли () — несколько топонимов, и расположенных в них объектов:

Спорт 
 Стадионы, расположенные в лондонском районе Уэмбли:
 Арена Уэмбли — крытая арена.
 Уэмбли (1923) — старый стадион, открытый в 1923 году и снесённый в 2003 году.
 Уэмбли — ныне действующий стадион, открытый в 2007 году.
 Чемпионат Уэмбли — мужской теннисный турнир с 1934 по 1990 годы, проводился на стадионе Уэмбли
 
 Уэмбли (футбольный клуб)
 хоккейные команды 40-х—60-х годов  (Львы Уэмбли) и (Монархи Уэмбли), базировались на арене Уэмбли

Топонимы 
 Уэмбли (Лондон) — один из районов города Лондона.
 Уэмбли (Австралия) — один из районов города Перта, столицы Западной Австралии.
 Уэмбли (Канада) — городок в Северной части провинции Альберта, Канада.
 Парк Уэмбли — станция Лондонского метро

Другое 
 Уэмбли — имя одного из главных персонажей детского телевизионного сериала «Скала Фрэгглов».